Atletika na Poletnih olimpijskih igrah 1980. Tekmovanja so potekala v štiriindvajsetih disciplinah za moške  in štirinajstih za ženske med 24. julijem in 1. avgustom 1980 v Moskvi, udeležilo se jih je 959 atletov iz 70-ih držav.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri

 Mednarodni olimpijski komite
 Tekmovanja na sports-reference.com 

1980
Športi Poletnih olimpijskih iger 1980